Svetovni pokal v smučanju prostega sloga 2010/11 je bila triintrideseta sezona svetovnega pokala v smučanju prostega sloga. Tekmovalo se je v štirih različnih disciplinah: akrobatski skoki, grbine, smučarski kros in snežni žleb. Podelili pa so tudi oba velika kristalna globus za skupni seštevek, kjer izračunajo povprečje točk.

Moški

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Ženske

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Točkovanje

Sklici 

2011 v športu
2011